Henri Lewkowicz, (1919 - 1981), era un violinista nacido en Polonia, nacionalizado francés, quien, a los dieciséis años fue a París, donde estudió con los maestros Jules Boucherit y Flesch. Sus primeros recitales como violinista, dados en la "Escuela Normal" y en la Asociación de Música de Cámara le hicieron destacar y pusieron de manifiesto su exquisito temperamento.

Biografía
Se proponía efectuar una gira artística por los EE. UU., cuando empezó la Seguna Guerra Mundial (1939). Huyendo de los ejércitos del Tercer Reich se refugió en Barcelona (España), donde empujado por las necesidades, actuó en un café hasta que su fama de buen violinista trascendió a los círculos musicales y fue contratado para dar un concierto de Beethoven en el Liceo de dicha ciudad.

Enlaces externos 
En Hemeroteca.lavanguardia.es artículo: Concierto en "Fomento de las Artes" donde se refiere a la actuación de Henri Lewkowicz 

Violinistas de Polonia
Músicos de Polonia del siglo XX